Королевский ирландский полк может означать:

 Королевский ирландский полк, созданный в 1992 году и существующий в настоящее время.
 , до 1881 года — 18-й пеший (пехотный) полк (18th Regiment of Foot). Он был линейным пехотным полком британской армии, впервые сформированным в 1684 году. Полк также известен как 18-й (Королевский ирландский) пеший (пехотный) полк. Полк был одним из восьми ирландских полков, сформированных в Ирландии.
В связи с существенным сокращением оборонных расходов и созданием Ирландского свободного государства, в 1922 году было принято решение о расформировании шести (в том числе — Королевского ирландского) бывших Южноирландских полков. 12 июня 1922 года полковые знамена были возложены на церемонии в зале Святого Георгия Виндзорского замка в присутствии Его величества короля Георга V. Все шесть полков были расформированы 31 июля 1922 года.